Dániel Kóger (né le  à Székesfehérvár) est un joueur professionnel hongrois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2006 dans l'équipe de Fehérvári Titánok dans la Borsodi Liga. Un an plus tard, il rejoint l'EC Red Bull Salzbourg en Autriche. Il s'aguérit dans la Nationalliga, le second niveau national. En 2008-2009, il débute en EBEL, l'élite autrichienne.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace en sélection senior depuis 2008. En 2009, il est sélectionné par Pat Cortina pour son premier championnat du monde. Non retenu pour le premier tour, il joue ensuite les trois matchs de la poule de relégation. La Hongrie termine seizième et est reléguée en division 1.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
2007 : élu meilleur attaquant.

Hongrie
2006-2007 : élu meilleur junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Fehérvári Titánok ||Borsodi Liga || 34|| 7|| 11|| 18|| || || || || || 
|-
| 2007-2008 || EC Red Bull Salzbourg || Nationalliga || 31|| 4|| 9|| 13|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || EC Red Bull Salzbourg || U20 Jugend Austria || 11|| 13|| 7|| 20|| 44|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 18|| 1|| 2|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 40|| 7|| 9|| 16|| 20|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 6|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2010-2011 || Bucks de Laredo || LCH || 64|| 29|| 23|| 52|| 40|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Cyclones de Cincinnati|| ECHL || 21|| 5|| 14|| 19|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Stingrays de la Caroline du Sud|| ECHL || 13|| 6|| 6|| 12|| 8|| 9|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| rowspan=4|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bruins de Providence || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admirals de Milwaukee || LAH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bears de Hershey || LAH || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2012-2013 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 21|| 5|| 5|| 10|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Condors de Bakersfield || ECHL || 35|| 2|| 5|| 7|| 26|| -||- || -|| -|| -
|-
| Everblades de la Floride || ECHL || 11|| 2|| 3|| 5|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Walleye de Toledo || ECHL || 12|| 3|| 5|| 8|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Jackals d'Elmira || ECHL || 26|| 6|| 6|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 34|| 7|| 9|| 16|| 22|| 6|| 3|| 1|| 4|| 14 
|-
| 2015-2016 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 15|| 19|| 34|| 90|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 15|| 20|| 35|| 65|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || Fehérvári Titánok ||Erste Liga || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 38|| 7|| 17|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 21|| 5|| 8|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 43|| 6|| 14|| 20|| 24|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || Ferencváros TC || Erste Liga || 15|| 6|| 8|| 14|| 10|| 10|| 5|| 2|| 7||8  
|-
| 2021-2022 || Ferencváros TC || Erste Liga || 34|| 8|| 13|| 21|| 34|| 13|| 7|| 3|| 10|| 44 
|-
| 2022-2023 || CSM Corona Brașov || Erste Liga || || || || || ||

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Walleye de Toledo
Attaquant de hockey sur glace